Rauch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Christian Daniel Rauch (1777–1857), tysk skulptör
 Franz Rauch (1876 1960), tysk manusförfattare och skådespelare 
 Jon Rauch (född 1978), amerikansk idrottare
 Melissa Rauch (född 1980), amerikansk skådespelare
 Neo Rauch (född 1960), tysk konstnär

Se även 

 Relaterade efternamn
 Ruch, Ruh
 Rauh, Rau, Raue, Rauen, Rauer, Rauert
 Räuchle, Reuchle, Reichle
 Koch; Schmidt, Schmid; Köhler, Kähler; Feuer, Feuerer (> Feurer), Feurich, Feurig; 
 Rauchfuß, Rauchfuss
 Rauhut

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken